Miejscowości w USA:
 Grosse Ile – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
Gminy w USA:
 Grosse Ile (ang. Grosse Ile Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne